Antillia (spookeiland), spookeiland in de Atlantische Oceaan dat voorkomt op Europese kaarten in de 15e en vroege 16e eeuw
 plantengeslacht  met een soort: Antillia brachychaeta